Das Tatarstan Open 2013 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Kasan. Es war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 24. bis 31. August 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Kasan